Harold Johnson peut faire référence à :

  (1920-1999), joueur américain de basket-ball ;
 Harold Johnson (1928-2015), boxeur ;
 Harold Keith Johnson (1912-1983), général américain ;
 Harold Johnson (1921-1980), astronome américain ;
 , cycliste australien ;
 Harold T. Johnson (1907-1988), homme politique américain ;
  (Harold Johnson, 1918-1978), musicien américain de jazz ;
 , concepteur de jeux de rôle ;
  (~1948-), personnalité du sport en Caroline du Nord, États-Unis ;
 , juriste canadien.

Voir aussi 
 
  (1898-1987), homme politique suédois